Мамонтов, Николай Иванович:
 Мамонтов, Николай Иванович (1921—1991) — подполковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Мамонтов, Николай Иванович (1845—1918) — русский предприниматель, книгопродавец и издатель.